Miklavž je lahko:

 sveti Miklavž
 Miklavž, moško osebno ime
 Miklavž na Dravskem polju - naselje
 Občina Miklavž na Dravskem polju
 Miklavž pri Ormožu - naselje
Miklavž pri Taboru - naselje
 Cerkev sv. Miklavža, Gorjanci